Le nom David Rees est porté par les personnes suivantes :
 David Rees (1918-2013), un mathématicien anglais ;
 David Rees (1957-), un homme politique britannique ;
 David Rees Snell (1966-), un acteur américain ;
 David Rees (1974-), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 David Thomas Rees (1972-), un scénariste américain de bande dessinée.

Voir aussi